Alaincourt peut faire référence à 3 communes françaises :

 Alaincourt, commune du canton de Moÿ-de-l'Aisne, dans le département de l'Aisne ;
 Alaincourt, commune du canton de Vauvillers, dans le département de la Haute-Saône ;
 Alaincourt-la-Côte, commune du canton de Delme, dans le département de la Moselle.